Splettstößer ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Splettstößer (1941–2018), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Erwin Splettstößer (1906–1932), deutscher Schauspieler
 Peter-Jörg Splettstößer (* 1938), deutscher Maler

Siehe auch:
 Splettstoesser-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Splettstoesser-Pass, Pass im Viktorialand, Antarktika